Bálago puede referirse a:

 el bálago, paja larga de los cereales tras quitarle el grano; o 
 el nombre común de la planta Secale cereale.